Panthera zdanskyi, le Tigre de Longdan, est une espèce éteinte de grand félins de la sous-famille des Pantherinae et du genre Panthera, très proche du tigre actuel, connu de la province du Gansu dans le Nord-Ouest de la Chine.

Systématique 
L'espèce Panthera zdanskyi a été décrite en 2011 par ,  et .

Description 
Panthera zdanskyi est découvert en 2004 dans le gisement fossile de Longdan en Chine. Ce fossile est daté d'il y a  d'années (début du Pléistocène). L'analyse cladistique montre que Panthera zdanskyi est le taxon frère du tigre et conduit à penser que le berceau du tigre moderne se situe au début du Pléistocène dans le nord-ouest de la Chine.

Phylogénie 

Cladogramme basé sur l'analyse phylogénétique des espèces vivantes et éteintes () du genre Panthera réalisée par  et son équipe en 2018. P. zdanskyi y est placée en groupe frère du Tigre actuel (Panthera tigris) :

Cladogramme établi par Mazák, Christiansen et Kitchener en 2011 :

Étymologie 
Son épithète spécifique, zdanskyi, lui a été donnée en l'honneur du paléontologue autrichien Otto Zdansky (1894-1988) qui a grandement contribué à la connaissance des carnivores chinois du Néogène.

Publication originale

Notes et références

Liens externes

Articles connexes 
 Panthera
 Panthera palaeosinensis

Bibliographie 
 

zdanskyi
Carnivore (nom scientifique)
Carnivore du Pléistocène
Félin préhistorique
Taxon fossile décrit en 2011